Вильхельмштайн () — многозначный немецкий топоним.

 Вильхельмштайн ― крепость на искусственном острове в земле Нижняя Саксония. 
  — старинный замок в земле Северный Рейн-Вестфалия.